Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Oakland du 8 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Chris Evert.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1979
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979
Sport en Californie en 1979